Lista państw świata i terytoriów zależnych według liczby ludności – przedstawia państwa świata i terytoria zależne uszeregowane według liczby ludności. Tabelę opracowano na podstawie danych amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (pochodzą one z lipca danego roku). Należy zauważyć, że dane te niejednokrotnie dalece odbiegają od danych podawanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wyników spisów powszechnych.

Ludność departamentów zamorskich Francji (Gujana Francuska, Gwadelupa, Majotta, Martynika, Reunion) i gmin zamorskich Holandii (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) zawarta jest w ludności tych krajów. Terytorium Sahary Zachodniej od 2020 zawarte jest w ludności Maroka.

Zobacz też 
 lista państw świata według powierzchni
 lista państw świata według gęstości zaludnienia
 lista państw świata
 ludność świata

Uwagi

Przypisy 

Listy państw według zagadnień